Десять сатангов — монета в Таиланде, равная  тайского бата, до 1928 года —  сиамского тикаля. В обращении практически не используется.

История 
Первые монеты в десять сатангов были отчеканены в 1897 году из медно-никелевого сплава на частном монетном дворе Хитона в Бирмингеме. Обозначение монетного двора — буква «H» на реверсе. С 1908 по 1937 годы чеканились монеты из никеля, имевшие отверстие в центре. В 1941 году были отчеканены монеты из серебра 650-й пробы, а в 1942 — монеты аналогичного дизайна из олова. В 1944—1945 годах чеканились монеты из олова чуть отличного дизайна на толстой заготовке, а в 1945 — на тонкой заготовке. В 1946 году были отчеканены монеты из олова двух разных дизайнов. В 1950 году были отчеканены монеты из олова и алюминиевой бронзы. В 1957 году были отчеканены монеты аналогичного дизайна из алюминиевой бронзы и олова, а в 1957—1958 — из бронзы. После этого монеты этого номинала не чеканились до 1987 года. В 1987—2007 годах чеканились монеты из алюминиевого сплава. В 1996 году была отчеканена памятная монета в честь 50-летнего юбилея правления Рамы IX. В 2008—2015 годах чеканились монеты с незначительно изменённым составом и более новым портретом Рамы IX.

Характеристики монет

Чекан по годам

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Монеты Таиланда после введения десятичной системы